

Patronymie

Personnage de fiction 
 Nellie Oleson est un personnage de fiction de l'œuvre de Laura Ingalls Wilder et du feuilleton américain La Petite Maison dans la prairie.